Wearing a Martyr’s Crown — четвёртый полноформатный студийный альбом шведской группы Nightrage, выпущен 22 июня 2009 года на лейбле Lifeforce Records. Европейское издание альбома содержит демоверсию песни «Failure of All Human Emotions». Японское издание альбома содержит кавер на песню группы Metallica «Holier Than Thou».

Список композиций

Участники записи 
 Antony Hämäläinen — вокал
 Marios Iliopoulos — гитара
 Olof Mörck — гитара
 Anders Hammer — гитара
 Johan Nunez — ударные

Примечания

Ссылки 
 Nightrage discography page

Альбомы Century Media Records
Альбомы Nightrage
Альбомы Lifeforce Records